de ontsnappingsact van een boeienkoning
 escape-karakter (of escape-teken), een teken uit de (ASCII) tekenset of een afgesproken teken dat in software(invoer) wordt gebruikt om aan te geven dat het eropvolgende teken afwijkende manier dient te worden geïnterpreteerd of te worden verwerkt.
 escape-sequence, een reeks karakters, voorafgegaan door het ASCII escape-karakter of een ander gedefinieerd/afgesproken karakter dat de erop volgende output of interactie met een terminalscherm beïnvloed.
 escape-toets, vaak afgekort tot Esc, een speciale stop-knop op computertoetsenborden
 Escape (club), een grote discotheek aan het Rembrandtplein in Amsterdam sinds 1986
 Ska-P, uitgesproken als 'eska-peh', een Spaanse ska-punk-band van 1994 tot 2005
 Ford Escape, een automodel van Ford sinds 2001
 Escaperoom,  een interactief spel waarbij een groep mensen in een ruimte wordt opgesloten en door middel van het zoeken naar sleutels, codes en aanwijzingen, en door het oplossen van puzzels en raadsels de ruimte binnen een bepaalde tijd proberen te verlaten.

Film en televisie 
 Escape (1930), een film van Basil Dean uit 1930
 Escape (1940), een film van Mervyn LeRoy uit 1940
 Escape (1948), een film van Joseph L. Mankiewicz uit 1948
 Escape (1971), een televisiefilm van John Llewellyn Moxey uit 1971
 Escape (Victorson 2006), een film van David Victorson uit 2006
 Escape (Waller 2006), een korte film van Josh Waller uit 2006
 Escape (2011), een film uit 2011 van Campion Murphy

Muziek 
 Escape (The Piña Colada Song), een nummer 1-hit van de Britse artiest Rupert Holmes uit 1979, verschenen op zijn vijfde album Partners in Crime
 Escape (Journey) een album van de Amerikaanse rockgroep Journey uit 1981
 Escape (album van Enrique Iglesias), een album van de Spaanse zanger Enrique Iglesias uit 2001, met een titelnummer
 Escape (single van Enrique Iglesias), single van het album Escape
 Escape (Misia), een single van de Japanse zangeres Misia uit 2000, verschenen op haar album Marvelous
 Escape (Steve Jolliffe), een album van Steve Jolliffe
 Escape (Earth & Fire Orchestra)

Zie  ook 
 The Escape, doorverwijspagina
 The Great Escape, doorverwijspagina